Акаде́мия Понтаниа́на (; первоначально Porticus Antoniana) — в Неаполе общество гуманистического направления, основанное в 1435 году гуманистом Антонио Беккаделли при дворе короля Альфонса V из представителей высших сословий и содействовавшее распространению изящного (художественного) вкуса. Общество особо прославилось при Джованни Понтано, отчего академия стала называться Академией Понтаниана.

Академия была признана официальным учреждением королевским декретом N 473 от 10 октября 1825 года; она продолжает служить развитию и распространению научных, литературных и художественных знаний.

История 
В Неаполе в царствование короля Альфонса V из арагонского дома наступила блестящая пора для литературы. С 1435 по 1458 годы двор и столица были сборным местом для даровитейших людей, известных гуманистов, латинских и итальянских поэтов и стилистов. Любимец этого монарха Антонио Беккаделли (1394—1471) основал вольное общество (по-итальянски «академию»), содействовавшее распространению изящного вкуса.

Члены академии принадлежали к высшим сословиям и собирались в здании под названием Портика; отсюда первоначальное имя общества «Porticus Antoniana». Среди них прославились королевский секретарь Лоренцо Валла (1407−1457) и Бартоломео Фацио (Bartolomeo Facio, 1400−1457). Общество ещё более распространилось и прославилось при втором президенте Джованни Понтано (1426—1503). В его деятельности принимали участие многие жители провинций; в других итальянских государствах объявлялись люди, желавшие стать почётными членами академии. Цель общества, по-видимому, ограничивалась свободным обменом мыслей, откровенным литературным разговором и попытками возбудить в обществе любовь к науке и склонность к учёной деятельности.

Президенты академии

Примечания

Литература 
 Академіи // Энциклопедический словарь, составленный русскими учеными и литераторами. — , 1861.

Академии изящных искусств в Италии
Культурные организации Неаполя
Неаполитанское королевство
Появились в 1435 году
Академии Италии
Академии наук